En voïvodie de Basse-Silésie :
 Pisarzowice (Kamienna Góra)
 Pisarzowice (Lubań)
 Pisarzowice (Środa Śląska)

En voïvodie de Grande-Pologne :
 Pisarzowice (Grande-Pologne)

En voïvodie d'Opole :
 Pisarzowice (Brzeg)
 Pisarzowice (Krapkowice) 

En voïvodie de Silésie :
 Pisarzowice (Bielsko)
 Pisarzowice (Gliwice)